Maratonlöpning, damer  vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes med start i Marathon och målgång i Kallimarmaro Stadion – Marmorstadion - Panathinaikos stadion - 1896 års tävlingsarena i Aten den 18 augusti.

Medaljörer

Resultat
SB markerar bästa resultat under säsongen.
DNF fullföljde inte .

Rekord

Världsrekord
Paula Radcliffe, Storbritannien - 2:15.25 - 13 april 2003 - London, Storbritannien

Olympiskt rekord
Naoko Takahashi, Japan – 2:23.14 - 24 september 2000 - Sydney, Australien

Tidigare vinnare

OS
Före 1984 inga tävlingar
1984 i Los Angeles: Joan Benoit, USA – 2:24.52
1988 i Seoul: Rosa Mota, Portugal – 2:25.40
1992 i Barcelona: Valentina Jegorova, Ryssland – 2:32.41
1996 i Atlanta: Fatuma Roba, Etiopien – 2:26.05
2000 i Sydney: Naoko Takahashi, Japan – 2:23.14

VM
1983 i Helsingfors: Grete Waitz, Norge – 2:28.09
1987 i Rom: Rosa Mota, Portugal – 2:25.17
1991 i Tokyo: Wanda Panfil, Polen – 2:29.53
1993 i Stuttgart: Junko Asari, Japan – 2:30.03
1995 i Göteborg: Maria Manuela Machado, Portugal – 2:25.39
1997 i Aten: Himmi Suzuki, Japan – 2:29.48
1999 i Sevilla: Song-Ok Jong, Nordkorea – 2:26.59
2001 i Edmonton: Lidia Simon, Rumänien – 2:26.01
2003 i Paris: Catherine Ndereba, Kenya – 2:23.55

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004